Верхние Ключи — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхние Ключи — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Верхние Ключи — деревня в Чернушинском районе Пермского края.